Кучурган — топоним на Украине:

 Кучурган — река, левый приток Турунчука.
 Кучурган — село в Великомихайловском районе Одесской области.
 Кучурган — село в Раздельнянском районе Одесской области.
 Кучурган — железнодорожная станция Одесской железной дороги.